Der Schweizer Cup ist ein Schweizer Volleyball-Wettbewerb, der vom Volleyball-Verband der Schweiz (Swiss Volley) organisiert wird. Das Turnier der Männer wird seit 1958 ausgetragen, dasjenige der Frauen seit 1961.

Teilnehmer 
Der Wettbewerb umfasst sechs Vorrunden, an denen alle Vereine aller Regionalverbänden teilnehmen. Ab dem Achtelfinale nehmen die Vereine der Nationalliga A am Schweizercup teil.

Sieger Männer

Bilanz nach Verein

Sieger Frauen

Bilanz nach Verein

Weblinks 
 Mobiliar Volley Cup bei Swiss Volley

Volleyballwettbewerb in der Schweiz